Anders Sjöberg kan avse:

* Anders Sjöberg (född 1924), svensk militär och överste i Flygvapnet.
 Anders Sjöberg (1926-1990), svensk slavist, professor vid Stockholms universitet
 Anders Sjöberg (född 1935), svensk vattenbyggnadsingenjör, professor vid och rektor för Chalmers tekniska högskola
 Anders Sjöberg (född 1957), svensk präst
 Anders Sjöberg, svensk diplomat